Арагуа́я — река в Бразилии.

Длина — 2630 км, площадь бассейна — 370 000 км². Течёт по Бразильскому плоскогорью.

В среднем течении разветвляется на два рукава, образует один из крупнейших в мире речных островов длиной 300 км (Бананал). В нижнем течении — пороги, в среднем течении — судоходна на протяжении 1300 км. Средний расход воды — 8500 м³.  

Впадает в Токантинс.

В период дождей (ноябрь-май) — паводок, в засушливый сезон (июнь-сентябрь) маловодна. На ней расположены города Арагуасема и Макауба с населением более 30 000 человек. В районе её протекания чередуются субэкваториальные леса, саванны и вечнозелёные галерейные леса вдоль берегов.

Основной приток — река Коку.

Примечания

Литература 
 Географический энциклопедический словарь. Под ред. В. М. Котлякова, М.-2003.
 Энциклопедия «Латинская Америка», том 1, М.-1979.
 Малый атлас мира, ГУГК, М.-1982.
 

Бассейн Токантинса
Реки Гояса
Реки Мату-Гросу
Реки Пары
Реки Токантинса